

Niemcy 
 Hafen – dzielnica Dortmundu
 Hafen – dzielnica Düsseldorfu
 Hafen – dzielnica Osnabrücku

Osoby 
 Ernst Hafen – szwajcarski biolog
 Margret Hafen – niemiecka narciarka alpejska

Zobacz też 
 Häfen
 Haven